Текущий рейтинг отображает мировые доказанные запасы природного газа (в том числе сланцевого газа). Список распределен по странам и основан на оценках ОПЕК, опубликованных в ежегодном Статистическом бюллетене 2020 (Annual Statistical Bulletin 2020), и BP, опубликованных в ежегодном Статистическом обзоре мировой энергетики (Statistical Review of World Energy 2020). Запасы природного газа приведены в миллиардах кубических метров и в процентах (%) от мировых запасов за наиболее актуальный год в таблице.

Список стран по доказанным запасам природного газа

Оценки 
При сохранении уровня добычи 2018 года, по оценкам «BP», мировых запасов природного газа должно хватить примерно на 51 год, в 2012 году мировые запасы обеспечивали 56 лет добычи.

См. также 
 Месторождение природного газа
 Мировые запасы нефти
 Природный газ
 Список стран по добыче природного газа

Примечания 

Природный газ
Мировая экономика
Природный газ